Влади́мир Лисо́вский:
 Лисовский, Владимир Григорьевич (род. 1933) — советский и российский искусствовед.
 Лисовский, Владимир Евгеньевич (1949—2016) — советский легкоатлет, стипльчезист.
 Лисовский, Владимир Тимофеевич (1929—2002) — советский и российский социолог.